Leander, férfikeresztnév
 leander, Nerium oleander növényfaj, a meténgfélék családjába tartozó Nerium nemzetség egyetlen faja; babérrózsa
 Leander, magyar zenekar
 Sevillai Szent Leander, ókeresztény író
Hajók
 Leander osztály, könnyűcirkálók egy osztálya
 HMNZS Leander, a Leander osztály egyik hajója
 HMS Leander, több brit hadihajó neve